Anticlea era în mitologia greacă mama lui Ulise. Ulise a aflat de la mama sa, pe care a întâlnit-o în infern, că ea murise de durere din cauza lipsei îndelungate a lui.

Note

Mitologia greacă
Războiul troian
Eponime ale asteroizilor
Personaje din Odiseea